Casalecchio ima više značenja:
 Casalecchio, Arezzo
 Casalecchio, Ravenna
 Casalecchio, Reggio Emilia
 Casalecchio, Rimini